Rushbrook ist der Nachname folgender Personen:

 Claire Rushbrook, britische Schauspielerin
 Philip Rushbrook, britischer Politiker und Gouverneur von St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha